

Отіньї — муніципалітет у департаменті Приморська Сена

 Отіньї-ла-Тур — муніципалітет у департаменті Вогези
 Отіньї-ле-Гран — муніципалітет у департаменті Верхня Марна
 Отіньї-ле-Петі — муніципалітет у департаменті Верхня Марна

Отіньї — громада в кантоні Фрібур